La sindrome di Warkany sono due entità nosologiche identificate da Joseph Warkany (1902-1992):

 La sindrome di Warkany 1 è una sindrome caratterizzata da ritardo mentale conseguente a una ridotta crescita intrauterina dell'encefalo;

 La sindrome di Warkany 2, solitamente indicata come sindrome di Warkany, è una malattia genetica caratterizzata da una trisomia del cromosoma 8.